«Мурасамэ» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны.